Cerapteryx är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Curtis 1833. Cerapteryx ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Cerapteryx